Нижче наведено список 156 муніципалітетів провінції Комо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Комо